Mad eller MAD kan have flere betydninger:

 Mad - essentiel energikilde for dyr og mennesker
 Mad (magasin) - et humoristisk magasin.
 MAD - en forkortelsen for Marokkos valuta dirham.
 MAD - en forkortelse for Mutual assured destruction (gensidigt garenteret ødelæggelse): Den tankegang, at man bedst forhindrer et atomangreb ved at true med et mindst lige så kraftigt modangreb med det resultat, at begge parter lægges øde.
 MAD - en forkortelse for Magnetic anomaly detector, et videnskabeligt udstyr der benyttes til at spore neddykkede ubåde ved hjælp af jordens magnetfelt.
 MAD - en forkortelse for Mean average deviation (gennemsnitlig afviglse fra middelværdien), som er et spredningsmål på linje med standardafvigelse og varians.
 Mad River, Californien - En flod i Californien
 Mad River, Ohio - En flod i Ohio